Clodoveo - nome proprio di persona italiano maschile
Clodoveo I (466 circa – 511) - re dei Franchi
Clodoveo II (633 circa – 657) - re dei Franchi
Clodoveo III (670 circa – dopo il 676) - re dei Franchi
Clodoveo IV (678 circa – 695) - re dei Franchi
Clodoveo di Boemia (981 circa – 1003) - duca di Boemia